Aardrijkskunde
 Thiers, gemeente in het Franse departement Puy-de-Dôme 
 Arrondissement Thiers, arrondissement in het Franse departement Puy-de-Dôme
 Kanton Thiers, kanton in het Franse departement Puy-de-Dôme
 Thiers-sur-Thève, gemeente in het Franse departement Oise

Bouwwerk
 Stadsomwalling van Thiers, voormalige stadsomwalling van de Franse hoofdstad Parijs

Personen met de achternaam Thiers
 Adolphe Thiers, Frans politicus en historicus
 Emiel Thiers, Belgisch advocaat, politicus en Vlaams activist
 Louisa Thiers, Amerikaans honderdplusser

Transport
 Station Thiers, spoorwegstation in de Franse gemeente Thiers